DIN 6912 er en DIN-Standard for en cylinder skrue.

Kilde  
http://bolte.dk/din-6912-indv-6-kant-lav-ch/ 
DIN-standarder